Шастово — название населённых пунктов в России:
 
 Шастово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Шастово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Шастово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Шастово — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Шастово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Шастово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Шастово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Шастово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Шастово-Заберезное